Der Opel Crossland X, ab Facelift 2020 Opel Crossland, ist ein Crossover des deutschen Automobilherstellers Opel, das in Spanien in Figueruelas gebaut wird. Das Fahrzeug wurde am 1. Februar 2017 in Berlin präsentiert, seine Öffentlichkeitspremiere hatte es auf dem 87. Genfer Auto-Salon im März 2017. Der Crossland X ist seit dem 13. März 2017 bestellbar und kam am 24. Juni 2017 zu Preisen ab 16.850 Euro zu den Händlern. Im Herbst 2020 bekam das Fahrzeug ein Facelift.

Kooperation mit PSA 
Bereits im Dezember 2012 wurde bekannt, dass neben einem Kleinwagen und einem Van der Nachfolger des Opel Meriva B in Zusammenarbeit mit dem PSA-Konzern entwickelt wird. Ein Jahr später wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit im Kleinwagensegment aufgegeben werde, stattdessen würde die Zusammenarbeit auf leichte Nutzfahrzeuge im Kleinwagensegment ausgeweitet werden. Der Crossland X ist das erste Fahrzeug, das aus dieser Kooperation auf den Markt kam. Der Peugeot 2008 II und die zweite Generation des Citroën C3 Aircross sind die Pendants zum Crossland X aus dem PSA-Konzern. Mit dem Opel Grandland X kam im Oktober 2017 noch ein weiteres Opel-Modell aus der Kooperation mit PSA in den Handel. Dieser basiert auf der EMP2-Plattform, auf der auch der 2016 eingeführte Peugeot 3008 der zweiten Generation und der auf dem Genfer Auto-Salon 2017 vorgestellte DS 7 Crossback aufbauen.

Ausstattung 
Im Gegensatz zum etwas größeren Opel Mokka A wird der Crossland X nicht mit Allradantrieb angeboten. Stattdessen hat der Crossland X, der als Nachfolger des Meriva B etwas praktischer sein soll, eine um 150 mm längsverschieb- und komplett umlegbare, dreigeteilte Rückbank.

Facelift 
Am 7. Oktober 2020 hat Opel das Facelift des Crossland X vorgestellt, welches ab Anfang 2021 ausgeliefert werden soll. Optisch wurde die Front und das Heck überarbeitet und an die neue Designrichtlinie von Opel angepasst und bekam eine fast identische Front wie der Opel Mokka B. Beim Facelift wird bei der Modellbezeichnung das „X“ weggelassen, daher wird das Facelift unter dem Namen Opel Crossland angeboten.

Technische Daten 
Der Crossland X wird mit bereits aus dem Peugeot 208 bekannten 1,2-Liter-Ottomotoren und 1,6-Liter-Dieselmotoren angeboten, die ein Leistungsspektrum von 60 kW (81 PS) bis 96 kW (130 PS) abdecken. Diese sind mit Fünf- und Sechsgang-Schaltgetriebe oder Sechsgang-Automatik erhältlich.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 109.729 Crossland neu zugelassen worden. Mit 22.915 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Kombi